Eduardo Navarrete puede referirse a:

 Eduardo Navarrete, futbolista chileno
 Edurado Navarrete, diseñador de moda español